Селища:
 Елеваторне — Миколаївська область, Березанський район, Василівська сільська рада
 Елеваторне — Миколаївська область, Березанський район, Матіясівська сільська рада